«Панч» () — британский еженедельный журнал сатиры и юмора, издававшийся с 1841 по 1992 год и с 1996 по 2002 год.

История 
«Панч» был основан 17 июля 1841 года Генри Мэйхью () и гравёром Эбенезером Ланделлсом (). Его первыми редакторами были Мэйхью и Марк Лемон (). Первоначально новый еженедельник назывался «Лондонский Le Charivari», что указывало на намерение издателей ориентироваться на известную французскую иллюстрированную газету «Le Charivari». Вскоре редакторы с тем, чтобы отразить его сатирическую и юмористическую направленность, приняли решение поменять название на имя сатирического кукольного персонажа Панча.

С журналом «Панч» регулярно сотрудничали художники Майлз Фостер, Джон Тенниел и Этель Рид. Эта группа стала известна как «Братство Панча». В журнале часто печатался Чарльз Диккенс, именно в «Панче» был впервые опубликован роман Теккерея «Ярмарка тщеславия». Также с «Панчем» сотрудничали писатели Алан Милн и Дж. К. Джером и карикатурист Лесли Гилберт Иллингворт.

Попытка возрождения 
В начале 1996 года египетский миллионер Мохаммед аль-Файед выкупил права на бренд «Панч» и попытался возобновить публикацию издания. Журнал был призван оппонировать популярному «Private Eye», где публиковалось немало критических статей об Аль-Файеде. Данный проект так и не стал прибыльным; в конце мая 2002 года было объявлено, что «Панч» будет закрыт. Своему владельцу еженедельник принёс убыток в размере 16 миллионов фунтов стерлингов за шесть лет издания, а число его подписчиков не превысило шести тысяч. Новый «Панч» имел мало общего со старым, он был не столь едок, а на обложке вместо традиционно шута с перчаткой была изображена боксёрская перчатка, которая заставила остряков переосмыслить его название как «удар в глаз» (англ. punch — «удар кулаком»).

Ссылки 
 Архив номеров журнала

Журналы Великобритании
Сатирические журналы
Юмористические журналы
Печатные издания, возникшие в 1841 году
Алан Милн
Печатные издания, закрытые в 2002 году